

Techniques 

 Un sondage peut désigner une technique d'exploration des propriétés physiques du sous-sol. Voir Géophysique appliquée ;
 Un sondage peut désigner une technique archéologique d'exploration locale d'un milieu particulier ;
 Un sondage atmosphérique désigne la prise de données par ballon-sonde, fusée-sonde, catasonde, satellite météorologique ou radar météorologique de l'atmosphère terrestre en altitude ; 
 Un sondage peut également être une méthode statistique d'analyse d'une population humaine ou non humaine à partir d'un échantillon de cette population ;
 Un sondage en médecine est notamment une technique de prélèvement d'urine à l'aide d'une sonde ;
 Un sondage peut désigner une technique d'exploration des propriétés physiques du sous-sol à destination de la construction. Voir aussi Mécanique des sols.

Sciences humaines 

 Les sondages d'opinion sont l'application la plus connue du grand public de cette technique statistique ;
 Plus généralement, les sondages sont des instruments utilisés couramment en sciences humaines.

Voir aussi
 Sonde
 Computer-Assisted Web Interviewing